Lavigne es un apellido que puede hacer referencia a:

 Avril Lavigne (1984-), cantautora, diseñadora de moda, y actriz canadiense.
 Cynthia Lavigne (1984-), actriz porno francesa actualmente retirada.
 Yannick Lavigne (1975-), deportista francés, que compitiendo en piragüismo en la modalidad de aguas tranquilas, ganó una medalla de bronce en el Campeonato Mundial de Piragüismo de 1999.

Otros casos 
 Girlfriend (canción de Avril Lavigne), canción interpretada por la cantante canadiense Avril Lavigne, y lanzada el 10 de febrero de 2007.
 Let Go (álbum de Avril Lavigne), álbum debut de esta cantautora canadiense.
 Fly (canción de Avril Lavigne), canción de esta cantante canadiense lanzado el 16 de abril de 2015.
 Don't Tell Me (canción de Avril Lavigne), canción escrita por la cantante canadiense Avril Lavigne, con música por Evan Taubenfeld, y producida por Butch Walker.
 Anexo:Discografía de Avril Lavigne.